«Капитан Риша́р» () — роман известного французского писателя Александра Дюма; написан в 1854 году; состоит из 24 глав (самостоятельных новелл, объединённых личностями главных героев, братьев-близнецов Ришаров) и примечания.

Первые публикации 
Впервые роман публиковался в еженедельной парижской газете «Иллюстрированный мир» («Le Monde illustré») в 1854 году. В том же году роман был издан в Бельгии (Meline, Canset Сº, Bruxelles, 1854, 16mo, 2 т.).

Время действия 
Время действия романа: 13 апреля 1809 года — 16 октября 1815 года; время походов Наполеона в Германию и Россию.

Интрига 
Интригой романа является его тесная связь с историческими событиями и некоторыми военными кампаниями Наполеона, которые автор изложил с большой достоверностью. Представлены малоизвестные, почти детективные исторические эпизоды, связанные с покушениями на французского императора, организованными немецкими патриотами, воспроизведены яркие, запоминающиеся картины сражений, пожара Москвы и отступления французов. На этом фоне показана любовь французского офицера к немецкой девушке.

Сюжет 
Действие романа «Капитан Ришар» охватывает период наполеоновских войн и свержение империи Наполеона. Главным героем выступает капитан французской армии. С самого начала произведения пред нами предстаёт ещё один герой, который именно занимает центральное место в романе — это император Франции Наполеон Бонапарт. Хотя имя императора и не упоминается в названии романа, Александр Дюма стремится показать Наполеона движущей силой эпохи.

 Глава I. Герой не нашей истории
Исторические события, происходящие в Европе, на фоне которых разворачивается действие романа.

… Амьенский договор, который в 1802 году был заключён между Англией и Францией, просуществовал только один год, благодаря тому, что Англия добилась от Жуан VI, короля Португалии, нарушения его обязательств перед французским императором.
После получения известия об этом Наполеон ограничился одной строчкой:
«Дом Браганца перестал царствовать».
Жуан VI, изгнанный из Европы, пересёк Атлантический океан, чтобы укрыться в португальских колониях, где его провозгласили императором Бразилии.

Французские войска, получив проход через территорию Испании, оккупировали Португалию, губернатором которой был назначен Жюно.

Благодаря секретной статье Тильзитского договора, разрешавшей императору России завладеть Финляндией, а императору французов — Испанией, последняя перешла под власть французов.

Карл IV отрекся от власти в пользу Жозефа и объявил Фердинанда недостойным царствовать. Всё это не устраивало Англию, которая готовилась использовать сложившуюся в Испании ситуацию в своих интересах.

27 мая 1808 года вспыхнули волнения в Кадисе и десяти различных пунктах. В Кадисе восставшие захватили французский флот, укрывавшийся там после Трафальгарского разгрома.

Результатом всеобщего восстания в Испании стала капитуляция при Байлене, подписанная 22 июля 1808 года. Это было первое позорное пятно в истории французского оружия, начиная с 1792 года.

31 июля 1808 года английская армия высадилась в Португалии.

21 августа 1808 года состоялась битва при Вимейро, которая стоила французам двенадцати пушек и полутора тысяч убитых и раненых. 30 августа 1808 года было подписано соглашение в Синтре, по которому французские войска Жюно должны были покинуть Португалию.

Французский император знает лишь одно лекарство от болезни под названием поражение — своё личное присутствие. 4 ноября 1808 года Наполеон в Толосе.

10 ноября 1808 года маршал Сульт при поддержке генерала Мутона берёт Бургос, захватывает двадцать пушек, убивает три тысячи испанцев и столько же берёт в плен.

12 ноября 1808 года маршал Виктор разбивает при Эспиносе два корпуса — ла Романы и Блэка, убивает восемь тысяч их солдат, десять генералов, берёт двенадцать тысяч пленных и захватывает пятьдесят пушек.

23 ноября 1808 года маршал Ланн уничтожает при Туделе армии Палафокса и Кастаньоса, забирает у них тридцать пушек, берёт в плен три тысячи солдат и убивает или топит четыре тысячи.

Дорога на Мадрид открыта!

На востоке Испании, в Каталонии — успешные бои при Кардедеу, Льинарсе, Льобрегате, Сан-Фелисе и Молинс-де-Рей — и там уже нет больше врагов Франции!

На западе Испании, в Галисии Сульт разбил арьергард Мура и заставил испанскую дивизию сложить оружие. Англичане, оставив на поле боя тела главнокомандующего и двух генералов, были вынуждены отплыть на кораблях с берегов Португалии.

На севере Испании взята Сарагоса, но прошло двадцать восемь дней, прежде чем французы вступили на центральную площадь города. И ещё двадцать восемь дней понадобилось для того, чтобы стать хозяевами Сарагосы, то есть того, что было городом, а стало лишь руинами. Французам пришлось сражаться от дома к дому, с мужчинами, женщинами, стариками, детьми и даже со священниками, так же, как и в Сагунте, как в Нуманции, как в Калагоре.

На юге Испании взят Опорто. Восстание в Испании задушено, точнее погашено. Португалия снова завоевана. Над башнями Лиссабона французские знамёна.

Старый недруг Франции Англия убедила Австрию в том, что Наполеон находится в семистах льё от Вены, что ему ещё необходимо время, чтобы собрать вокруг себя все свои силы, и что сейчас подходящий момент, чтобы отобрать у первого императора Франции, которого папа Пий VII только что отлучил от Церкви, Италию и прогнать из Германии. И самонадеянная Австрия поверила в это, собрав пятьсот тысяч человек, которых возглавили три эрцгерцога — Карл, Людвиг, Иоганн, чтобы растерзать Францию.

17 января 1809 года Наполеон верхом отправился из Вальядолида. 18-го января 1809 года Наполеон был уже в Бургосе. 19-го января 1809 года Наполеон прибыл в Байонну, где пересел в карету и 22 января 1809 года в полночь уже был в Тюильри, когда все думали, что он ещё в Старой Кастилии.

Будущий победитель Экмюля и Ваграма вернулся в Париж в плохом настроении, так как единственным преимуществом войны в Испании было лишь то, что она привлекла англичан на континент.

Фортуна, которая ему всегда была так верна, вдруг изменила ему при Абукире и при Трафальгаре, и несмотря на то, что он только что одержал три победы над англичанами, убил у них двух генералов, ранил третьего и оттеснил их к морю, и теперь вдруг вынужден был покинуть Иберийский полуостров, узнав, что происходит в Австрии и даже в самой Франции.

Прибыв в Тюильри, он поручил созвать трёх государственных мужей: великого канцлера, министра полиции и великого электора.

Примечания

Ссылки 

Романы Александра Дюма (отца)
Исторические романы о XIX веке